Classe Arethusa (incrociatore 1913) in uso nella prima guerra mondiale
 Classe Arethusa (incrociatore 1934) in uso nella seconda guerra mondiale